Aleksander Aamodt Kilde – sciatore alpino norvegese
 Asbjørn Aamodt – calciatore norvegese
 Henning Aamodt – calciatore norvegese
 Kjetil André Aamodt – ex sciatore alpino norvegese
 Ragnhild Aamodt – ex pallamanista norvegese